Чупраков — фамилия; имеет женскую форму Чупракова.
 Чупраков, Валерий Михайлович (род. 1953) — советский и российский управленец, президент футбольного клуба «Амкар».
 Чупраков, Виктор Яковлевич (1911—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Чупраков, Евгений Александрович (род. 1990) — российский боксёр-профессионал, выступающий во второй полулёгкой весовой категории.